UEFA Liga prvakov 2012/13 je bila 58. sezona evropskega klubskega nogometnega turnirja v organizaciji UEFE in 21. sezona, ki se je preimenovala iz pokala Evropskega klubskega prvaka v UEFA Liga prvakov.

Finalna tekma se je igrala na stadionu Wembley v Londonu, Anglija To je bila nagrada za 150 letnico ustanovitve angleške nogometne zveze, najstarejše nogometne zveza na svetu. Stadion Wembley (novi in stari) je sedmič gostil finale Lige prvakov.

V finalu sta se pomerila nemška kluba Bayern Munich in Borussia Dortmund. Z rezultatom 2–1 je bil boljši Bayern Munich. Zanje je bil to 10. finale, njihov prvi evropski naslov v 12 letih, skupno pa 5. To je bil tudi prvi finale dveh nemških ekip.   

Chelsea, branilci naslova iz lanskega leta, so izpadli že v skupini fazi in s tem postali prva ekipa, ki se po osvojitvi naslova naslednje leto niso uvrstili v osmino finala.

Uvrščene ekipe

V ligi prvakov 2012/13 je sodelovalo skupno 76 ekip iz 52 od 53 članic združenja UEFA (izjema je Lihtenštajn, ki nima organizirane domače lige). Združenja so razvrščena glede na koeficiente držav UEFE, ta pa se uporabljajo za določitev števila sodelujočih ekip za vsako združenje:
Združenja uvrščena na lestvici 1–3 imajo kvalificirana vsaka po štiri ekipe   
Združenja uvrščena na lestvici 4–6 imajo kvalificirana vsaka po tri ekipe
Združenja uvrščena na lestvici 7–15 imajo kvalificirana vsaka po dve ekipi
Združenja uvrščena na lestvici 16–53 (razen Lihtenštajn) imajo kvalificirana vsaka po eno ekipo.

Rangirana združenja
Združenjem so mesta dodeljena v skladu s svojimi koeficienti držav UEFE leta 2011, upoštevano pa je tudi njihovo delovanje v evropskih tekmovanjih od 20016/07 do 2010/11.

Ekipe

Datumi krogov in žrebanja
Vsi žrebi so potekali na sedežu UEFE v Nyonu v Švici, le če ni navedeno drugače.

Kvalifikacije
V kvalifikacijah, so ekipe razporejene na nositelje in nenositelje glede na UEFA koeficient, po tem se opravi žreb za dve tekmi. Ekipe iz iste nogometne zveze ne smejo igrati skupaj.

Prvi kvalifikacijski krog
Žreb za prvi in drugi kvalifikacijski krog je potekal 25. junija 2012. Prve tekme so igrali 3. julija, druge tekme pa 10. julija 2012.

Drugi kvalifikacijski krog
Prve tekme so bile odigrane 17. in 18. julija, druge tekme pa 24. in 25. julija 2012.

Tretji kvalifikacijski krog
Tretji predkrog je razdeljen v dve skupini: ena za prvake, druga za neprvake domačih lig. Poražene ekipe iz tega dela tekmovanja izpadejo v kvalifikacije za Evropsko ligo. 

Žreb za tretji kvalifikacijski krog je potekal 20. julija 2012. Prve tekme so bile odigrane 31. julija in 1. avgusta, druge tekme pa 7. in 8. avgusta 2012.

Play-off
Tudi play-off je bil razdeljen na dva dela: prvi za prvake, drugi pa za ne-prvake. Poražene ekipe so se kvalificirale v skupinski del Evropske lige.

Žreb za dodatne kvalifikacije je potekal 10. avgusta 2012. Prve tekme so odigrali 21. in 22 avgusta, druge tekme pa 28. in 29. avgusta 2012.

Skupinski del

Žreb za skupinski del je potekal 30. avgusta 2012 v Monaku. 32 ekip je bilo razdeljenih v štiri skodelice, in sicer po klubskih koeficientih leta 2012. Žrebali so osem skupin po štiri, z omejitvijo, da ekipi iz istega združenja ne moreta biti in igrati v isti skupini.

V vsaki skupini so ekipe igrale drug proti drugemu po dvakrat (eno tekmo doma, eno v gosteh). Zmagovalci skupin in drugouvrščeni so napredovali v osmino finala, tretjeuvrščene ekipe pa v šestnajstino finala Evropske lige.

Skupaj je v skupinskem delu nastopilo 17 nacionalnih zvez. Prvič so v skupini nastopili Montpellier, Nordsjælland in Málaga.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Izločilni del
V izločilnem delu tekmovanja, ekipe igrajo drug proti drugemu v dveh tekmah, doma in v gosteh, razen v finalu je ena tekma.  

V žrebanju za osmino finala, so bili zmagovalci skupin nositelji, drugouvrščeni pa nenositelji. Nositelji so imeli prednost pred nenositelji, da so drugo tekmo gostili na donmačem igrišču. Ekipe iz iste skupine ali istega združenja niso mogli igrati med seboj. 

V nadaljevanju, za četrtfinale in za polfinale, ni bilo nositeljev in nenositeljev, in ekipe iz iste skupine ali istega združenja so lahko tudi igrale med seboj.

Osmina finala
Žreb za osmino finala je potekal 20. decembra 2012. Prve tekme so bile odigrane 12., 13., 19. in 20. februarja, druge tekme pa 5., 6., 12., in 13. marca 2013.

Četrtfinale
Žreb četrtfinalnih tekem je potekal 15. marca 2013. Prve tekme so odigrali 2. in 3. aprila, druge tekme pa 9. in 10. aprila 2013.

Polfinale
Žreb polfinala in finala (za določitev "domače" ekipe zaradi administrativnih namenov) je potekal 12. aprila 2013. Prve tekme so bile odigrane 23. in 24. aprikla, druge tekme pa 30. aprila in 1. maja 2013.

Finale
Finale je bil odigran 25. maja 2013 na Stadionu Wembley v Londonu, Anglija.

Statistika
Statistika vključuje tudi tekme kvalifikacijskih krogov in play-off tekme.

Najboljši strelci

Vir:

Najboljši asistenti

Vir:

Reference
Reference so v tujem jeziku.

Liga prvakov
2012 v športu
2013 v športu